Джон Гей (; 30 июня 1685, Барнстапл, Девоншир — 4 декабря 1732, Лондон) — английский поэт и драматург, автор басен, песен, пасторалей и комедий. Секретарь клуба Мартина Писаки.

Биография 
Юные годы провёл вдали от Лондона, в родном городе. Начинал помощником столичного торговца тканями. Сочинение «Современное состояние умов» (1711) доставило ему знакомство и покровительство наиболее уважаемых литераторов, включая А. Поупа, Дж. Свифта и У. Конгрива. 

В 1712—1714 годах секретарь герцогини Монмут и лорда Кларендона. 

Ироикомическая поэма «Опахало» (1713) ввела Гея в число первых стихотворцев Англии. В сочинении «Искусство гуляния по улицам Лондона» представил развёрнутое поэтическое соответствие циклам сатирических гравюр Хогарта. До конца жизни Гей пользовался милостями своих высокопоставленных покровителей, у которых служил секретарём либо гувернёром. Похоронен в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства.

Творчество 
Первым из английских поэтов писал басни в стихах. Одним из первых работал в жанре анакреонтической поэзии. Своими произведениями сильно подорвал позиции господствовавшей в его время итальянской оперы, бросив вызов её напыщенному стилю и экзотичности своей «Оперой нищего» () на музыку И. К. Пепуша и других композиторов, которая выдержала подряд 62 представления. Позднее сюжет «Оперы нищего» был использован Бертольтом Брехтом в его пьесе «Трёхгрошовая опера». Фильм «Опера нищих» с Лоренсом Оливье поставил в 1953 году Питер Брук.

Примечания

Библиография 
 Underhill’s edition of Gay (1893).
 John Gay, Life and Letters by L. Merville (1921).
 «Beggar’s Opera», Edition de luxe (1922).
 Kid son F. The Beggar’s opera, its predecessors and successors. 1922.
 Gaye, Phoebe Fenwick (1938). John Gay: His place in the Eighteenth Century (Illustrated ed.). Collins.
 Irving, William Henry (1940). John Gay: favorite of the wits. Duke University Press.
 Джон Гей. Опера нищего. Полли. Пер. П.Мелковой. М., «Искусство», 1977 г. — 216 с., илл.

Ссылки 
 
 

Драматурги Великобритании
Поэты Великобритании
Английские поэты
Похороненные в Вестминстерском аббатстве